Крестьянская застава может означать:
 Крестьянская Застава — станция Московского метрополитена.
 Крестьянская Застава — площадь в Москве.
 Крестьянская застава — телепередача на ТВ Центр.